Sztuki wyzwolone ()
 Kolegium Artes Liberales – jednostka naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Warszawskiego
 Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego (skracane jako WAL) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego
 artes liberales – jeden z prowadzonych przez ten wydział kierunków
 Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego (skracane jako IBL "AL"), dawniej Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA)